Schirow, Shirov oder Shirow ist der Familienname folgender Personen:

Alexei Schirow (* 1972), lettisch-spanischer Schachspieler
Felicitas Schirow (* 1957), deutsche Bordellbetreiberin
Masamune Shirow (* 1961), japanischer Manga-Zeichner
Wassili Schirow (* 1974), kasachischer Boxer

Schirow ist die deutsche Bezeichnung für die Gemeinde Žirov in Tschechien